Иоанн Дубравий (или Янис Дубравиус, Ян Доубравский, , также известный как Jan Dubravius, Janus Dubravius, Jan Skála z Doubravky, Jan z Doubravky, Dubravinius) (1486, Пльзень — 6 сентября 1553, Кромержиж) — чешский священник, епископ Оломоуца, историк, гуманист и писатель.

Биография 
Происходил из состоятельной семьи, изучал право и богословие в Вене и Италии. В Падуе стал доктором церковного права. В 1513 году становится архидиаконом в Кромержиже. В 1517 году был посвящён в рыцари и год спустя в 1518 году вёл в Италии переговоры о бракосочетании польского короля Сигизмунда Ягеллонского. В 1541—1553 был епископом в Оломоуце в Богемии.

Труды 
 Martiani Capellae Nuptiae Mercurii cum Philologia, комментарии к Капелла
 Theriobulia Joannis Dubravii iurisconsulti et equitis aurati De regiis praeceptis, стихотворные басни
 Commentarii in V Davidis psalmum
 Libellus de piscinis et piscium, qui in eis aluntur natura
 Historia regni Bohemiae ab initio Bohemorum, libri triginta et tres (Viennae, 1554), хроника

Примечания 

Писатели Чехии